Małobór ist der Name folgender Orte:
 Małobór (Powiat Drawski), deutsch Chartronswalde, Ort im Powiat Drawski in der Woiwodschaft Westpommern in Polen
 Małobór (Rymań), deutsch Waldhaus, Wüstung im Powiat Kołobrzeski in der Woiwodschaft Westpommern in Polen